Walter Herrenbrück ist der Name folgender Personen:

* Walter Herrenbrück senior (1910–1978), deutscher Theologe, Landessuperintendent der Evangelisch-reformierten Kirche (1951–1963)
 Walter Herrenbrück junior (1939–2021), deutscher Theologe, Landessuperintendent der Evangelisch-reformierten Kirche (1987–2004)